Hongler ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Hongler (* 1957), Schweizer Versicherungsmanager
 Otto Hongler (1907–1988), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler und erster Direktor der Zentralstelle für Organisationsfragen der Bundesverwaltung

Hongler ist Namensbestandteil von:

 Hongler Kerzen, eine Schweizer Kerzenmanufaktur